Змагання в омніумі з велоспорту серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 15-16 серпня.

Кваліфікація

Призери

Правила 
Медаль в омніумі розігруються за результатами заїздів в шести дисциплінах:
 скретчі — гонці на 10 км, де всі спортсменки стартують одночасно;
 індивідуальній гонці переслідування на 3 км;
 гонці на вибування, в якій остання гонщиця після кожного спринту (що два кола) вибуває з гонки;
 гіті з місця на 500 м, де стартують дві гонщиці одночасно;
 індивідуальному гіті з ходу на 250 м;
 гонці за очками на 20 км.
За виграш в кожній дисципліні гонщицям нараховуються очки.

Результати

Загальні результати 

SR (Scratch race) - скретч, IP (Individual pursuit) - індивідуальна гонка переслідування, ER (Elimination race) - гонка на вибування, TT (Time trial) - гіт з місця на 1 км, FL (Flying lap) - гіт з ходу на 250 м, PR (Points race) - гонка за очками.

Скретч

Гонка на вибування

Гіт з ходу на 250 м

Індивідуальна гонка переслідування

Гіт з місця на 500 м

Гонка за очками

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор